Fruela (ou Froila) era um antigo nome germânico comum na Baixa Idade Média na Península Ibérica, sendo comum aos seguintes soberanos:

 Fruela I das Astúrias (ou Froila I das Astúrias, chamado «O Cruel» (757-768)
 Fruela II das Astúrias e Leão (Froila II das Astúrias e Leão), último rei das Astúrias (910-925) e terceiro rei de Leão (924-925)

Desambiguação